Desperation – romanzo horror scritto da Stephen King e pubblicato nel 1996
 Desperation – album di Ivan Graziani del 1973
 Desperation – film per la televisione del 2006 diretto da Mick Garris, più correttamente Stephen King's Desperation